И́нге (Inge) — женское имя; в странах Скандинавии имя используется и как мужское. Мужская форма имени — Инго.

Имя происходит из древневерхненемецкого языка. Элемент имени Ingo происходит от Ing/Ingwio — имени германского божества Ингви.

Имя получило широкое распространение в Германии в 1910-х годах. В 1930-х годах оно вошло в десятку самых популярных имён девочек. Затем его популярность снизилась, и с конца 1970-х годов оно практически не используется.

Носители имени 
 
 
 Инге Магнуссон — король Норвегии от партии баглеров в Эпоху гражданских войн в Норвегии.

Носители фамилии 
 Инге, Юрий Алексеевич (1905—1941) — русский поэт и прозаик.
 Инге-Вечтомов, Сергей Георгиевич (род. 1939) — советский и российский генетик, академик РАН.

Примечания

Ссылки